Сою́з 17 октября́ («Октябристы») — умеренно правая политическая партия крупных землевладельцев, предпринимательских кругов и чиновников России, существовавшая в 1905—1917 годах. Партия представляла правое крыло российского либерализма, придерживавшееся умеренно-конституционных и антиреволюционных взглядов. Название партии восходит к Манифесту, изданному Николаем II а.

История 

Октябризм, как политическое течение, возник и начал организационно оформляться на основе умеренного «меньшинства» земско-городских съездов. Размежевание в либеральном лагере в основном закончилось после издания Манифеста 17 октября 1905. Организационное оформление партии началось в конце октября 1905 года, а завершилось на её I съезде 8 — 12 февраля 1906 года в Москве. В Москве и Петербурге существовали отделения Центрального комитета. Численность членов партии в годы первой революции составила около 75 тысяч человек. С 29 октября 1906 года партию возглавлял Александр Гучков. Союз был ориентирован на парламентскую деятельность, местные отделы октябристов легко распадались и легко возобновляли свою деятельность в период избирательных кампаний, с тем, чтобы вновь прекратить её на время работы очередной Государственной думы. Центральным органом Союза была газета «Голос Москвы», издававшаяся под руководством Ф. И. Гучкова с 23 декабря 1906 по 30 июня 1915.

В I Государственную думу входили 16 депутатов-октябристов.
После письма А. И. Гучкова в редакцию «Нового времени» (28 августа 1906) с одобрением введения военно-полевых судов из партии вышли П. А. Гейден, М. А. Стахович и Д. Н. Шипов, которые положили начало Партии мирного обновления.

Во II Государственную думу прошли 43 октябриста.

Изменение избирательного закона 3 июня 1907 дало октябристам резкое увеличение мест в III Государственной думе — до 154. Председателями III Государственной думы были октябристы Н. А. Хомяков, А. И. Гучков, М. В. Родзянко. Фракция октябристов, самая многочисленная в III Государственной думе, попеременно блокировалась с националистами и кадетами. Находящиеся в центре октябристы были опорой премьер-министра П. А. Столыпина при принятии реформаторских законопроектов. По свидетельству Гучкова, между правительством Столыпина и октябристами был заключен своего рода договор о «взаимной лояльности». Помимо политических связей существовали и неформальные: брат Столыпина Александр Аркадьевич был членом ЦК Союза, а двоюродный брат барон А. Ф. Мейендорф членом ЦК и депутатом Думы.

В IV Государственной думе фракция октябристов первоначально составляла 98 депутатов, лидер партии Гучков не был избран. Председателем IV Государственной думы был М. В. Родзянко.

На конференции в ноябре 1913 значительным большинством была принята резко оппозиционная резолюция, в которой правительство обвинялось в нарушении принципов конституционализма и прав человека, провозглашённых Манифестом 17 октября. Разногласия в связи с этим решением стали причиной раскола фракции. Левое крыло настаивало на необходимости считать решения партийной конференции обязательными для фракции, правые октябристы отказывались им подчиняться, центр призывал к компромиссу. В итоге в декабре 1913 думская фракция раскололась на три части: собственно Союз 17 октября (22 «левых октябриста» — сторонники Гучкова), земцев-октябристов (65 человек во главе с Родзянко) и группу из 15 бывших членов фракции, объявивших себя независимыми, а на деле блокировавшихся с правым крылом Думы. Отсутствие возможности влиять на своих депутатов для партии, ориентировавшейся на парламентские средства борьбы, ставило под вопрос её существование. После этого количество заседаний ЦК заметно сократилось. 1 июля 1915 прекратилось издание «Голоса Москвы». Вскоре после этого перестал созываться и ЦК. Остававшиеся малочисленные местные группы октябристов, занятые организацией помощи раненым и беженцам, политической работы не вели. Фактически Союз 17 октября как партия прекратил своё существование.

Левые октябристы из фракции «Союз 17 октября» и часть депутатов из фракции земцев-октябристов вступили в Прогрессивный блок. Некоторые видные партийные деятели (А. И. Гучков, М. В. Родзянко, И. В. Годнев) до лета 1917 играли заметную роль в политической жизни.

Основные положения Манифеста 17 октября 1905 года 

 ограничение власти монарха
 сохранение монархической формы правления
 свобода слова, собраний, союзов, передвижения и совести
 неприкосновенность личности и жилища
 сохранение «единой и неделимой» России
 содействия покупке крестьянами земель у частных владельцев
 нормирование рабочего дня
 отрицание возможности предоставления автономии отдельным частям империи, кроме Финляндии
 уравнивание крестьян в правах с другими сословиями

Лидеры и известные члены 

 Гучков, Александр Иванович
 Родзянко, Михаил Владимирович
 Хомяков, Николай Алексеевич
 барон Корф, Павел Леопольдович — член Государственного совета от Петербургского земства
 Шипов, Дмитрий Николаевич
 Красовский, Михаил Васильевич
 барон Крюденер-Струве, Александр Амандович
 граф Гейден, Петр Александрович — президент Вольного Экономического общества
 Беляев, Сергей Петрович - лесопромышленник, землевладелец
 Бенуа, Леонтий Николаевич — профессор архитектуры
 Герье, Владимир Иванович — историк
 Алексеенко, Михаил Мартынович — юрист, ректор Харьковского университета
 Грум-Гржимайло, Григорий Ефимович — географ, зоолог, путешественник
 Марсеру, Павел Петрович — архитектор-художник
 Авдаков, Николай Степанович — горнопромышленник
 Беляков, Николай Фёдорович — член Государственного совета от Симбирского губернского земства
 Нобель, Эммануил Людвигович — промышленник
 Маслов, Сергей Николаевич - один из учредителей партии, орловский председатель областной земской управы.
 Мансуров, Николай Александрович — Касимовский уездный предводитель дворянства, врач и землевладелец
 Милютин, Юрий Николаевич — один из основателей и лидеров партии, гласный Санкт-Петербургской городской думы
 Олсуфьев, Дмитрий Адамович — председатель Саратовской земской управы
 Петрово-Соловово, Василий Михайлович — землевладелец
 Плевако, Фёдор Никифорович — московский адвокат
 Люстиг, Вильгельм Осипович — петербургский адвокат
 Рябушинский, Владимир Павлович — банкир
 Рябушинский, Павел Павлович — банкир
 Сергеевич, Василий Иванович — юрист, ректор Санкт-Петербургского университета
 Столыпин, Александр Аркадьевич — поэт и журналист, младший брат премьер-министра П. А. Столыпина
 Алехин, Александр Иванович — предводитель дворянства Воронежской губернии, отец чемпиона мира по шахматам Александра Алехина
 Суворин, Борис Алексеевич — редактор газеты «Вечернее время»
 Таганцев, Николай Степанович — криминалист
 Утин, Яков Исаакович — предприниматель
 Фаберже, Карл Густавович — ювелир
 князь Голицын, Александр Дмитриевич — землевладелец
 князь Баратынский, Александр Николаевич — землевладелец
 князь Оболенский, Алексей Васильевич — чиновник особых поручений при министре внутренних дел, член ЦК партии.
 Карзинкин, Сергей Сергеевич — московский 2-й гильдии купец, потомственный почётный гражданин, благотворитель.
 Зданович, Иван Устинович — минский врач, благотворитель.
 Михельсон, Лев Александрович — предприниматель, углепромышленник, издатель.
Челышов, Михаил Дмитриевич — самарский предприниматель, член Государственной думы Российской империи III созыва, деятель трезвенного движения.

Издания 
Всего более 50 газет на русском, немецком и латышском языках, в том числе:
 «Слово», «Новый путь» (Санкт-Петербург)
 «Голос Москвы» (Москва)
 «Обновление» (Казань)
 «Время» (Томск)
 «Русская окраина» (Самарканд)

В 1908—1910 годах Московский клуб партии октябристов издавал общественно-политический журнал «Известия „Союза 17 октября“».

Примечания

Литература 
 
Петрово-Соловово В. "Союз 17-го октября" и его критики. - М., 1906. - 20с.
"Союз 17 октября" его задачи и цели, его положение среди других политических партий. Речь В. Петрово-Соловово, произнесенная 30-го декабря 1905 года на общем Собрании Тамбовского Отделения "Союза". - М., 1906. - 325 с.

Ссылки 
 Политические партии России: история и современность. / Под ред. А. И. Зевелева, Ю. П. Свириденко, В. В. Шелохаева. — М.: РОССПЭН, 2000. — 631 с. — ISBN 5-8243-0068-2
 Союз 17 октября // Хронос
 Союз 17-го Октября // Томское краеведение

Конституционализм
Союз 17 октября